La Prva hrvatska nogometna liga 2004-2005, conosciuta anche come Prva HNL Ožujsko 2004-2005 per motivi di sponsorizzazione, è stata la quattordicesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 24 luglio 2004 e il 28 maggio 2005, e conclusa con la vittoria del Hajduk Spalato, al suo sesto titolo (diciottesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Tomislav Erceg (Rijeka), con 17 reti.

Formula 
La formula del torneo fu la stessa della stagione precedente. Le squadre partecipanti furono dodici e disputarono una prima fase di andata e ritorno per un totale di 22 partite.

Le prime sei disputarono i play-off per il titolo e l'ammissione alle coppe europee mentre le ultime sei i play-out al termine dei quali l'ultima fu retrocessa e la penultima spareggiò con la seconda della 2.HNL. In questa fase vennero mantenuti i punti conquistati nella prima parte del torneo.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono cinque: la vincente alla UEFA Champions League 2005-2006, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2005-2006 e due ulteriori squadre alla Coppa Intertoto 2005.

Squadre

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Seconda fase 
 Le squadre mantengono i punti conquistati nella prima fase.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2005-2006.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2005-2006.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2005.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2005-2006.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Calendario

Spareggio 
Il  (11º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno il  (2º in Druga liga).

  rimane in Prva liga,  rimane in Druga.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Ivan Katalinić,  Blaž Slišković e  Igor Štimac

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2004-2005
Treća Liga 2004-2005
Hrvatski nogometni kup 2004-2005

Collegamenti esterni 
Stagione 2004-2005 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Prva hrvatska nogometna liga